William Shakespeare (1564–1616) angol drámaíró

 Shakespeare, programozási nyelv
 Shakespeare, kráter a Merkúron 
 2985 Shakespeare, aszteroida